Les Voyages de Gulliver est un livre de Jonathan Swift plusieurs fois adapté :

Cinéma 
 Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants, film de Georges Méliès sorti en 1902 ;
 Les Voyages de Gulliver, film d'animation de Dave Fleischer sorti en 1939 ;
 Les Voyages de Gulliver, film de Jack Sher sorti en 1960 ;
 Les Voyages de Gulliver, film d'animation de Peter R. Hunt sorti en 1977 ;
 Les Voyages de Gulliver, film de Rob Letterman sorti en 2010.

Télévision 

 Les Voyages de Gulliver, mini-série américaine diffusée en 1996 sur NBC

Homonymie